Comitatul Cherokee, conform originalului din limba engleză, Cherokee County, este numele a opt comitate din opt state diferite din Statele Unite ale Americii.

Comitate 

 Comitatul Cherokee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cherokee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cherokee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cherokee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cherokee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cherokee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cherokee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cherokee, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Cherokee (dezambiguizare) 

Dezambiguizare
Nume proprii